Jean-Baptiste Desmarets – maresciallo di Francia
 Jean Desmarets de Saint-Sorlin – poeta francese
 Sophie Desmarets – attrice francese
 Yves Desmarets – ex calciatore haitiano